

События 
 Консулы Гай Юний Тибериан и Кассий Дион.
 Жена Чуна приказала казнить главу правительства (отца императрицы-матери) и его трёх братьев. (Китай)
 Восстал хуннский Хаосань, но схвачен старейшинами, и восстание погасло.
 Война восьми князей (291—306).

Родились 
 Иларион Великий, христианский святой, аскет.

Скончались 
 Ян Цзюнь, чиновник во время правления У-ди.
 Викентий Коллиурский, мученик Коллиурский.

См. также